Артём Логинов:
* Логинов, Артём Сергеевич (род. 1978) — российский сценарист и продюсер.
 Логинов, Артём Максимович (род. 1991) — российский легкоатлет.